I cinque della vendetta – film di Alex Florio
 I cinque della vendetta – manga di Leiji Matsumoto basato sul film